ЗИМ — аббревиатура.

 Завод имени Молотова (ныне — Горьковский автомобильный завод)
 ЗИМ (ГАЗ-12) — марка автомобиля, производившегося в СССР. Аббревиатура в названии обозначает завод-изготовитель — «Завод имени Молотова».
 ЗиМ:
 Завод имени А. А. Масленникова в Самаре.
 Завод имени Масленникова (хоккейный клуб) — ранее существовавший хоккейный клуб.
 прежнее название ранее существовавшего футбольного клуба Зенит (футбольный клуб, Куйбышев)
 прежнее название стадиона Волга (стадион, Самара).
 ЗиМ — марка советских наручных часов
 Завод имени Малышева

См. также 
 Зим
 Зима — время года